Флаг сельского поселения Биорковское — официальный символ муниципального образования сельское поселение Биорковское Коломенского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 1 ноября 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4692.

Флаг муниципального образования сельское поселение Биорковское составлен на основе герба сельского поселения Биорковское по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее фигуры из герба поселения, выполненные белыми, чёрными и жёлтыми цветами, на голубом и красном (подобно кирпичной кладке) поле».

Обоснование символики 
Основной фигурой флага сельского поселения Биорковское являются сложенные для транспортировки кирпичи, символически отражающие Гололобовский кирпичный завод и Карасевский керамический завод являющиеся основными промышленными предприятиями поселения. Сложенные кирпичи представляют собой стену, символизирующую защиту, стойкость, единство.

Белый поток, льющийся через кирпичи — аллегория молока, символизирует крупное молочное производство поселения — ЗАО «Пановский».

Коронованная капитель колонны указывает на принадлежность сельского поселения территории Коломенского муниципального района, в гербе которого также изображена колонна, что подчёркивает общность интересов и историческое единство двух самостоятельных муниципальных образований. Колонна — символ опоры, стабильности и уверенности.

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Красный цвет — символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, красоты и праздника.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, ясности, открытости, божественной мудрости, примирения.

Примечания 

Флаги с изображением корон